Аррайя () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аррайя, Висенте (1922—1992) — боливийский футболист, вратарь.
 Аррайя, Лаура (в замужестве Гильдемайстер; род. 1964) — перуанская профессиональная теннисистка и теннисный тренер.
 Аррайя, Пабло (род. 1961) — перуанский теннисист и теннисный тренер, брат Лауры Аррайи.